hrabstwo Tioga (ang. Tioga County) w USA, w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Tioga (ang. Tioga County) w USA, w stanie Pensylwania